

Codici 
SGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Songea (Tanzania)
sgx – codice ISO 639-3 della lingua dei segni della Sierra Leone

Sigle
SGX – Borsa di Singapore
SGX – Software Guard Extensions, estensioni di sicurezza per microprocessori Intel